Стівен Вейсс (,  3 квітня 1983, Торонто) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2000 року.

2001 року був обраний на драфті НХЛ під 4-м загальним номером командою «Флорида Пантерс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Флорида Пантерс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 732 матчі у НХЛ, включаючи 9 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Флорида Пантерс»
Уродженці Торонто